Narrogin kan syfta på följande:
 Narrogin, Western Australia, ort i Australien
 Narrogin Shire, kommun i Western Australia, Australien
 Narrogin Town, tidigare kommun i Western Australia, Australien